Дми́трий Фёдоров:
 Фёдоров, Дмитрий Андреевич (1856—1921) — протоиерей.
 Фёдоров, Дмитрий Васильевич (1915—1991) — советский футболист.
 Фёдоров, Дмитрий Викторович (род. 1972) — советский и казахстанский хоккеист.
 Фёдоров, Дмитрий Леонидович (1931—2016) — председатель Государственного комитета РСФСР по геологии и использованию топливно-энергетических и минеральных ресурсов (1991—1992)
 Фёдоров, Дмитрий Михайлович (род. 1972) — российский кинорежиссёр и художник.
 Фёдоров, Дмитрий Сергеевич (1855—1908) — российский вице-губернатор Волынской и Киевской губерний.
 Фёдоров, Дмитрий Юрьевич (род. 1971) — российский спортивный журналист.